Список курдских телеканалов:

Курдские телеканалы

Спутниковые телеканалы

Интернет-каналы

Региональные телеканалы

Ссылки 
 Курдские телеканалы

Телеканалы